INSS es una acrónimo que puede referirse a:

 El Instituto Nacional de la Seguridad Social de España.
 El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

Acrónimos